Катори — японский уезд, расположенный в префектуре Тиба, Япония.
 Катори — японский город в префектуре Тиба.
Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю — одна из древнейших существующих на настоящий момент школ традиционных японских боевых искусств.
 «Катори» — японский учебный крейсер, первый и головной из серии лёгких крейсеров «Катори».
 «Катори» — тип японских эскадренных броненосцев.